D’Rozario ist der Familienname folgender Personen:

 Michael D’Rozario (1925–2016), bengalischer Geistlicher, Bischof von Khulna
 Patrick D’Rozario (* 1943), bengalischer Geistlicher, Erzbischof von Dhakar und Kardinal